Pd ou PD peut faire référence à : 
 le palladium (Pd), un élément chimique ;
 Partito Democratico, le Parti démocrate italien ;
 le Parti démocrate roumain ;
  ;
 , le domaine public, terme de droit de la propriété intellectuelle, en anglais ;
 , service de police municipale de certains pays anglo-saxons ;
 le Pure Data, un langage de programmation graphique pour la création musicale et multimédia en temps réel ;
 Privat-docent (en allemand : ) est un titre universitaire de tradition allemande en Europe ;
 Pharmacodynamique, une discipline de la pharmacologie ;
Pédé, terme péjoratif désignant un homosexuel masculin, parfois épelé PD ;
 Protection des données, en informatique ;
 Power Delivery, en informatique.